El término pederastia puede referirse a:

 Pederastia en la Antigua Grecia;
 Pederastia militar en la Antigua Grecia;
 Pederastia en España;
 Pederastia tebana;
 Pederastia en la Iglesia católica.